Kainraths ist der Name folgender Orte in Niederösterreich:

 Kainraths, heute Kleinkainraths, unbewohnte Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Allentsteig, Bezirk Zwettl
 Kainraths (Gemeinde Litschau), Rotte von Hörmanns bei Litschau sowie Stadtteil von Litschau, Bezirk Gmünd
 Kainraths (Gemeinde Waidhofen an der Thaya-Land), Ortschaft der Stadt Waidhofen an der Thaya-Land, Bezirk Waidhofen an der Thaya

Siehe auch:
 Kainrath